Magyarországi Mária néven említett személyek:
- születése jogán: magyar királyi házból származó hercegnő, más uralkodó házastársa, vagy
- szerzett jogán: más uralkodóházból származó hercegnő, magyarországi uralkodó vagy annak házastársa.

 Árpád-házi Mária nápolyi királyné (Maria d’Ungheria, 1257–1323), V. István magyar király leánya, Anjou II. Károly felesége, nápolyi királyné, .
 Anjou Mária magyar királynő (1371–1395), I. (Nagy) Lajos magyar–lengyel király leánya, Károly Róbert unokája, Luxemburgi Zsigmond felesége, 1382–1385 és 1386–1395 magyar királynő.
 Habsburg Mária magyar királyné (Maria von Ungarn, 1505–1558), Szép Fülöp leánya, V. Károly császár és I. Ferdinánd ausztriai főherceg húga, II. Lajos király felesége, magyar királyné, özvegyként Spanyol-Németalföld helytartója.